Николай Дмитриевич Песков (до 2019 года — Чоулз; род. 3 февраля 1990 года, Москва) — российский предприниматель, сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Сергеевича Пескова.

Находится под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и других государств.

Биография 
Николай Дмитриевич Песков родился 3 февраля 1990 года в Москве в семье Дмитрия Сергеевича Пескова и Анастасии Михайловны Будённой, внучки советского военачальника Семёна Михайловича Будённого. Переехал с матерью в Великобританию в 1990-х годах, там же получил образование. Песков иногда использует фамилию отчима — Чоулз.

С 2010 по 2012 год Песков служил в РВСН и участвовал в Параде Победы в Москве в 2012 году.

Некоторое время работал корреспондентом RT.

В 2017 году роскошный образ жизни Пескова подвергся критике со стороны российского оппозиционного политика Алексея Навального. Песков ответил РБК, что расследование Навального — «провокация».

11 марта 2022 года, после вторжения России в Украину в 2022 году, Песков был добавлен в список специально обозначенных граждан, которые находятся под санкциями Министерства финансов США в рамках международных санкций во время русско-украинской войны. 15 марта 2022 года Песков попал под санкции Великобритании, ему запрещен въезд в страну. С 3 июня 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 29 сентября 2022 года находится под санкциями Канады. С 10 июня 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 6 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 25 марта 2022 года находится под санкциями Японии. С 22 ноября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Во время российской частичной мобилизации 2022 года Песков заявил шутникам, выдававшим себя за офицеров-вербовщиков, что не собирается идти на войну и решит вопрос «на другом уровне». Ответ рассматривался как пример непотизма в путинской России.

Судимость 
Песков отбывал срок в колонии для несовершеннолетних правонарушителей за кражу мобильного телефона и проходил курсы по борьбе с алкоголизмом и управлению гневом. Это произошло после инцидента 2010 года, когда Песков и двое других мужчин «(ударили) подростка по лицу во время кражи мобильного телефона» возле Макдональдса в Милтон-Кинсе. Ему дали 15-месячный срок. Песков утверждал, что он отдалился от своей семьи и был выгнан семьей в возрасте 16 лет.

В 2016 году утверждалось, что Песков стал фигурантом полицейского расследования по факту избиения своей бабушки Инэсы Сергеевны Будённой, 71-летней пенсионерки.

Предки

Примечания 

Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине